Antoine de La Fosse, (1653-1708), un poète tragique français ;
 Charles de la Fosse, peintre français du  ;
 Charles-Alexandre Coëssin de la Fosse, peintre français de la seconde moitié du  ;
 Eustache de La Fosse, commerçant originaire de Tournai qui fit en 1479/80 un voyage sur la côte occidentale de l'Afrique
 Gabriel de La Fosse (1779-1848), général français ;
 Henri des Portes de La Fosse (1904-2001), général français.
 Oliver de la Fosse (né en 1981), acteur guernesiais ;
 Pierre-Thomas Radoult de La Fosse, général d'artillerie français ;